Anche suo fratello Xavier è un calciatore.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale andorrana